Серано има више значења:

 Серано (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серано, Сан Хуан Серано (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серано (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серано (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серано (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серано (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Серано (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику